Wirtschaftsschule steht für
 Wirtschaftsschule (Bayern)
 Städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule München
 Staatliche Wirtschaftsschule Neumarkt i. d. OPf.
 RBZ HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule
 Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten, Gießen
 Hamburger Fremdsprachen- und Wirtschaftsschule
 Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule, Mainz
 Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule, Koblenz
Schweiz
 HSO Wirtschaftsschule Schweiz 
 ZB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden, Aargau, Schweiz